Met Post-Kyoto wordt bedoeld een nieuw verdrag, dat mogelijk in werking zal treden als opvolger van het huidige Kyotoprotocol.

De verwachting is dat een nieuw verdrag veel strengere uitstootdoelstellingen voor broeikasgassen met zich mee zal brengen, omdat het Kyotoprotocol onvoldoende oplevert om klimaatveranderingen tot stand te brengen.

De Europese Unie heeft als intern standpunt dat de gemiddelde temperatuursverandering, die reeds onomkeerbaar is, beperkt zou moeten tot 2°C. Zelfs dat betekent dat, op grond van de huidige wetenschappelijke inzichten, de uitstoot van kooldioxide enorm zou moeten afnemen ten opzichte van 1990 (het referentiejaar voor het Kyotoverdrag).

Milieuverdrag